Шалажа — река в России, протекает в Чеченской Республике. Правый приток реки Асса.

География 
Река образуется около горы Хани-Бало-Нарт слиянием рек Чёрная Шалажа и Белая Шалажа. Течёт на север через сёла Шалажи, Катыр-Юрт и Шаами-Юрт. Устье реки находится напротив села Закан-Юрт в 6,5 км по правому берегу реки Асса. Длина реки составляет 40 км (вместе с крупнейшим из истоков), площадь водосборного бассейна — 258 км². Крупнейший правый приток — река Нетхой (Светлая).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005598.

Примечания

Литература 
 

Реки Чечни
Бассейн Сунжи (приток Терека)